Gustav Bischoff (11 de Maio de 1916 - 2 de Maio de 1945) foi um comandante de U-Boot que serviu na Kriegsmarine durante a Segunda Guerra Mundial.

Comandantes de U-Boot
Pessoas da Segunda Guerra Mundial (Alemanha)
Naturais de Oldemburgo (Baixa Saxônia)